Натуральне число 17
 17 рік до нашої ери
 17 рік нашої ери
 17 тисячоліття до нашої ери
 17 століття до нашої ери
 17 століття нашої ери